Иностра́нцев — русская фамилия.

Известные носители:
 Иностранцев, Александр Александрович (1843—1919) — русский учёный-геолог.
 Иностранцев, Константин Александрович (1876—1941) — русский историк-востоковед, сын предыдущего.